Рау́ли () — византийский аристократический род норманнского происхождения, заметный в период царствования Палеологов. С XIV века их фамилия также часто видоизменялась: Раули, Ралли, Раллисы, Раллесы, Ралисы (). Женская форма фамилии — Рау́лена ().

К Раулям возводят своё происхождение многочисленные представители фамилии Раллис, в силу обстоятельств оказавшиеся в разных странах мира, в том числе в Российской империи (Ралли).

См. также 
 Раллис
 Ралли (значения)
 Рауль

Литература 

 
 
 
 

Византийские роды